Johann Ramdohr ist der Name folgender Personen:

 Johann Christian Ramdohr (1730–1803), deutscher Gymnasial-Konrektor, Pastor und Bienenzüchter
 Johann Daniel Ramdohr (1775–1866), Gerichtssekretär, Gründer einer Wohlfahrts-Stiftung